YIV – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Island Lake (Manitoba) (Canada)